647 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 647 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Вологодской области на линии Вологда I — Буй. 
 647 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Вологодской области на линии Вологда I — Коноша I.